Glyn est un mot gallois signifiant vallée

Glyn est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

  (1918-1998), homme politique conservateur britannique
  (1943-2007), économiste et conférencier britannique
 Elinor Glyn (1864-1943), nouvelliste et scénariste britannique
 Frederick Glyn (1864-1932), banquier et homme politique conservateur britannique
 Gareth Glyn (né en 1951), compositeur et animateur de radio gallois
 George Glyn (1797-1873), banquier britannique
 George Glyn (1824-1887), homme politique libéral britannique
 Guto'r Glyn (), poète gallois
  (née en 1979), poétesse et musicienne galloise
  (1823-1889), actrice shakespearienne britannique
  (1837-1912), général britannique de la guerre de Crimée
  (1833-1904), homme d'affaires et politique libéral britannique
 
 William Glyn (1859-1939), joueur de tennis américain
  (1504-1558), évêque anglais de Bangor

Prénom 
  (né en 1941), lexicographe gallois
  (1818-1889), homme d'affaires et politique canadien
  (né en 1953), homme d'affaires britannique
  (né en 1970), tireur sportif britannique
  (1946-2006), diplomate canadien
 , compositeur britannique
 Glyn Daniel (1914-1986), scientifique et archéologue gallois
  (1933-2006), compositeur britannique
 
  (1939-1997), acteur britannique
  (né en 1950), homme politique britannique
  (né en 1976), joueur de football gallois
  (1920-2003), officier britannique de la Seconde Guerre mondiale
  (né en 1956), mathématicien britannique
 Glyn Hodges (né en 1963), joueur et gérant sportif de football gallois
 Glyn Houston (1925-2019), acteur gallois
  (né en 1941), joueur de football gallois
 Glyn Johns (né en 1942), musicien et ingénieur sonore anglais
 
  (1887-1972), homme d'affaires et magistrat britannique
 Glyn Maxwell (né en 1962), poète et nouvelliste britannique
  (né en 1971), joueur américain de football américain
 Glyn Moody, écrivain britannique
  (1951-2006), compositeur américain
  (1928-2004), acteur britannique
  (né en 1946), joueur de football anglais
 Glyn Philpot (1884-1937), peintre et sculpteur anglais
  (1907-1972), joueur de rugby gallois
 Glyn Simon (1903-1972), archevêque anglican du Pays de Galles
  (1908-1992), administrateur colonial britannique en Afrique du Sud
  (1891-1965), joueur de rugby gallois
 , professeur d'histoire britannique
  (1882-1967), joueur australien de football australien
  (né en 1981), joueur de football anglais
 
  (1938-1996), présentateur radio et de télévision britannique
  (c. 1420-1490), poète gallois
  (né en 1966), acteur britannique, né danois
  (né en 1953), homme politique gallois
  (né en 1952), avocat gallois

Toponyme

, village de la vallée Ceiriog
 , montage du Sud du Pays de Galles

Autres 
 Williams & Glyn, anciennes activités des banques britanniques Royal Bank of Scotland et NatWest ;

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom